En français, «  » s’écrit avec un trait d'union, y compris s’il s’agit de la mère de Jésus.   

On ne trouve « Notre Dame » que dans les cas où l’on s’en tient aux règles propres à certaines langues étrangères : 
 Notre Dame, census-designated place (CDP) dans l'Indiana (États-Unis).
 Notre Dame (circonscription électorale) au Manitoba (Canada)
 Notre Dame, stade de football américain de l'université Notre-Dame-du-Lac, dans l'Indiana (États-Unis).
 Fighting Irish de Notre Dame, équipe de football américain de la même université.
 Notre Dame, groupe de heavy metal suédois, actif de 1997 à 2004.
 Notre Dame, film de Valérie Donzelli (2019)